drzewce – element składowy broni
 drzewce – element składowy sztandaru
 drzewce – element składowy omasztowania
 drzewce – drzewiasta struktura danych w informatyce
 „Drzewce” – rezerwat przyrody w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostynin

 Miejscowości w Polsce
 Drzewce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota
 Drzewce – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Nałęczów
 Drzewce – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym
 Drzewce – kolonia w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym
 Drzewce – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Lipce Reymontowskie
 Drzewce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec
 Drzewce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka
 Drzewce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Drzewce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Drzewce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Zagórów

Zobacz też: Drzewce-Kolonia